Bieg łączony kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym + 10 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany w dniach 10-12 lutego. Wzięło w nim udział 78 zawodniczek z 25 państw. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Rosjanka Łarisa Łazutina. 

Był to ostatni raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg łączony kobiet w tym formacie. Rozegrany 10 lutego bieg na 5 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 10 km stylem dowolnym, odbyła się 12 lutego, a zawodniczki startowały według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 5 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998